Змійовик — тип медальйонів.
 Змійовик (серпентин) — мінерал.
 Змійовик — зігнута у вигляді спіралі труба, призначена для поверхневого теплообміну.
 Змійовик — народна назва рослини гірчак зміїний.